Karttunen ist der Name von

 Anssi Karttunen (* 1960), finnischer Cellist
 Ossi Karttunen (* 1948), finnischer Sprinter

Karttunen bezeichnet außerdem:

 (3758) Karttunen, ein Asteroid